Чемпиона́т ми́ра по та́нковому биатло́ну — международное соревнование по танковому биатлону, проводимое раз в год Международной федерацией танкового биатлона, базирующейся в Москве. Основан в 2013 году, когда участвовали команды из 4-х стран — Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, в 2014—2017 годах участвовали команды из 12—19 стран. В 2018 году участвовали команды из 22 стран, в 2019 году в состязании приняли участие команды 23-х стран. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 участвовали команды из 16 стран.

Медалисты

I Дивизион

II Дивизион

Рейтинг команд 

В таблице указаны места команд по итогам чемпионатов мира. В колонке «Рейтинг» указано среднее арифметическое мест, занятых командами.

На Чемпионате мира 2019 года в регламент соревнований были внесены существенные изменения. По результатам предыдущего чемпионата команды были разделены на два дивизиона. В Первый дивизион вошли 12 команд, занявших в предыдущем чемпионате высшие места. Во Второй дивизион вошли остальные команды, а также команды, участвующие впервые. Для команд Второго дивизиона первая цифра в таблице означает место в дивизионе, вторая цифра - место в общем зачёте. 

На Чемпионате мира 2022 года командный рейтинг Второго дивизиона был рассчитан по результатам индивидуальных заездов. Полуфинальные и финальная эстафеты в 2022 году во Втором дивизионе не проводились.

Чемпионат 2013 года 
Первые международные состязания в танковом биатлоне прошли на полигоне в подмосковном Алабино с 17 августа 2013. В состязаниях приняли участие танковые экипажи России, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Судья — Алексей Бабкин (полковник, Россия)

По итогам соревнований победила российская команда, все участники команды были награждены автомобилями ВАЗ-21214 «Лада 4х4». Участники занявшей второе место команды ВС Казахстана получили в качестве приза автомобили «Лада». Участникам белорусской команды, занявшей третье место, достались квадроциклы. Также все участники получили медали «За укрепление боевого содружества».

Официально приглашались ВС США в 2013 году, также приглашались в 2017 году, ряд приглашений получали и другие страны.

Чемпионат 2014 года 

На участие в состязаниях 2014 года которые прошли с 4 по 16 августа на том же полигоне дали согласие 12 стран (из 41 государства, которым было направлено приглашение), причём 11 стран-участниц соревновались на российской технике — танках Т-72Б, а Китай заявил о своём намерении участвовать в Чемпионате мира по «Танковому биатлону-2014» на своих танках Type 96А. Команды шести государств планируют также пройти заблаговременную подготовку на базе 4-й гвардейской танковой дивизии. Заявки на участие в чемпионате были поданы в срок до 1 апреля 2014 года.

Командный зачёт 

В ходе выполнения заездов участникам соревнований будет необходимо:
 совершить марш;
 преодолеть наземные и водные препятствия;
 поразить три различные мишени на удалении от 900 до 2200 метров, для каждой из которых предусмотрен определённый боеприпас: управляемый снаряд, штатный снаряд и боеприпасы крупнокалиберного пулемёта «Корд».

При этом, участие женщин в танковых экипажах исключается из-за требований российского законодательства (согласно российскому законодательству, женщинам-военнослужащим запрещено поднимать грузы более 15 кг, тогда как боеприпас танка весит до 50 кг).

Команда от Вооружённых Сил Российской Федерации для участия в чемпионате по танковому биатлону будет сформирована по результатам отборочных соревнований, которые пройдут во всех соединениях. При этом танкистам предстоит продемонстрировать не только навыки меткой стрельбы и преодоления препятствий, но и сдать нормативы по физической подготовке, пройти тестирование на знание ТТХ боевых машин и ответить на вопросы по военной истории.

Планируется, что ежедневно за соревнованиями будут наблюдать до 5 тысяч зрителей. На АО «НПК „Уралвагонзавод“» и ОАО «Спецремонт» осуществляется модернизация более 100 танков Т-72 до уровня Т-72Б3 для команд участников чемпионата. После завершения соревнований эта техника останется в соединениях и воинских частях Западного военного округа.

Чемпионат 2015 года 

Проходил с 1 по 15 августа 2015 года на полигоне Алабино в рамках I Армейских международных игр. Принимали участие команды из 13 государств: Ангола, Армения, Венесуэла, Индия, Казахстан, Кувейт, Киргизия, Китай, Монголия, Никарагуа, Сербия, Таджикистан и Россия.

Все команды выступали на российских танках Т-72Б3, а китайцы — на своих танках TYPE 96А. По итогам танкового биатлона Россия на первом месте, Китай на втором, на третьем месте Сербия. Команда Казахстана ближе всех к призовой тройке.

Индивидуальная гонка 
Результаты индивидуальной гонки 2015 года.

Командный зачет индивидуальной гонки

Полуфинальные заезды

Финальный заезд эстафеты

Командный зачет

Чемпионат 2016 года 

Чемпионат мира по танковому биатлону 2016 года проходил с 30 июля по 13 августа на полигоне «Алабино». В состязаниях участвовали команды из 17 стран: Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан. Команда Зимбабве на танках Т-72Б3 участвовала впервые, также как и команды Ирана и Азербайджана. Изменились правила прохождения препятствий: за обход любого препятствия и за каждый промах на рубеже назначается штрафной круг. Эстафеты также претерпели изменения: теперь каждый экипаж проходит четыре круга, количество огневых рубежей стало девять (вместо шести). В соревнованиях победила Россия, Китай на втором месте, Казахстан — на третьем.

Судейская бригада 
  Марколино Тейшейра (Ангола, Старший лейтенант)
  Лерник Бабаян (Армения, Подполковник)
  Андрей Некрошевич (Белоруссия, Генерал-майор)
  Ирвин Сотийо Пенотт (Венесуэла, Подполковник)
  Кумар Пати Пракаш (Индия, Подполковник)
  Мадани Вали (Иран, Генерал)
  Одил Турсункулов (Казахстан, Полковник)
  Сяо Гоцзюнь (Китай, Полковник)
  Махаммед Аленгауи (Кувейт, Майор)
  Мурат Матраимов (Киргизия, Подполковник)
  Цэрэнчимэд Жамсран (Монголия, Полковник)
  Эмилио Муньос (Никарагуа, Майор)
  Руслан Цымбалюк (Россия)
  Саша Тодоров (Сербия, Подполковник)
  Насимджон Шарипов (Таджикистан, Полковник)

Главный судья:  Евгений Поплавский (Россия, генерал-майор)

Индивидуальная гонка 
Результаты индивидуальной гонки 2016 года.

Командный зачет индивидуальной гонки

Полуфинальные заезды эстафеты

Финальный заезд эстафеты 
Судейская бригада финала:
 Марколино Тейшейра (Ангола, старший лейтенант)
 Лерник Бабаян (Армения, подполковник)
 Мадани Вали (Иран, генерал)
 Махаммед Аленгауи (Кувейт, майор)

Командный зачет

Чемпионат 2017 года 

Чемпионат мира по танковому биатлону 2017 года проходил с 29 июля по 12 августа на полигоне в Алабино. В состязании приняли участие команды 19 стран из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана, Уганды. Команда Индии участвовала на своей технике, на танках Т-90 «Бхишма». Белоруссия выступила на своих танках Т-72, прошедших глубокую модернизацию. Также традиционно Китай принял участие на своих танках, в этом году на TYPE 96B. В чемпионате впервые выступили команды из Лаоса и Уганды.

В 2017 году в правила были внесены некоторые изменения. За нарушение техники преодоления препятствий (наезд на «мину», сбивание ограничительных столбов и другое) вместо начисления штрафных баллов введены площадки штрафного времени, на которых экипаж, допустивший нарушение выполняет норматив № 1 «Контрольный осмотр машины».

В финале уверенную победу одержала команда России, Казахстан занял второе место, Китай — третье.

Судейская коллегия 
Судьи чемпионата мира:
  Сары Халилов (Азербайджан, Полковник)
  Жуштино Марколину (Ангола, Старший лейтенант)
  Гагик Геворкян (Армения, Подполковник)
  Андрей Некрошевич (Белоруссия, Генерал-майор)
  Кабейо Флорес (Венесуэла, Подполковник)
  Энтони Пасипадонья (Зимбабве, Майор)
  Данкар Ману (Индия, Полковник)
  Али Заде Бабак (Иран, Полковник)
  Одил Турсункулов (Казахстан, Подполковник)
  Мурат Матраимов (Киргизия, Подполковник)
  Гоцзюнь Сяо (Китай, Полковник)
  Валиф Юсеф (Кувейт, Подполковник)
  Кнамчанх Синмани (Лаос, Подполковник)
  Баасанхуу Сурэн (Монголия, Генерал-майор)
  Дональд Перес (Никарагуа, Старший лейтенант)
  Алексей Рощенко (Россия, Полковник)
  Сергей Нартымов (Россия, Полковник)
  Саша Тодоров (Сербия, Подполковник)
  Насим Шарипов (Таджикистан, Полковник)

Главный судья:  Роман Бинюков (Россия, Полковник)

Индивидуальная гонка 
Результаты индивидуальной гонки 2017 года.

Командный зачет индивидуальной гонки 

Полуфинальные заезды прошли 8, 9, 10 августа 2017 года.

Полуфинальные заезды эстафеты 

Финал эстафеты и подведение итогов конкурса прошли 12 августа 2017 года. В финале выступили команды России, Белоруссии, Китая и Казахстана.

Финальный заезд

Чемпионат мира по танковому биатлону 2018 

Чемпионат мира по танковому биатлону 2018 года прошел с 28 июля по 11 августа на полигоне в Алабино. В состязании приняли участие команды из 22-х стран — Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, России, Сербии, Таджикистана, Уганды. В чемпионате впервые приняли участие команды из Вьетнама, Мьянмы, Сирии и ЮАР.

Всего российской стороной для участников конкурса «Танковый биатлон» было подготовлено более 90 танков Т-72. На своей технике выступали только сборные Китая (танк TYPE 96) и Белоруссии (модернизированный на оборонных предприятиях республики Т-72).

Чемпионат мира по танковому биатлону 2019 

Чемпионат мира по танковому биатлону 2019 года проходил с 3 по 17 августа на полигоне «Алабино» в рамках V Армейских международных игр.

Команды-участники впервые были разделены на два дивизиона. Распределение произошло на основании рейтинга команд, составленного по итогам соревнований прошлого года.

В сильнейшую группу попали Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Венесуэла, Иран, Армения, Киргизия, Сербия и Сирия.
Во второй группе выступили Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Вьетнам, Лаос, Зимбабве, Ангола, Уганда, Узбекистан, Куба и Судан.

На «Танковом биатлоне — 2019» прошло четыре полуфинала и два финала.

Чемпионат мира по танковому биатлону 2020 

Чемпионат мира по танковому биатлону 2020 года проходил с 23 августа по 5 сентября на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках VI Армейских Международных Игр «АрМИ-2020».

Команды-участники вновь разделены на два дивизиона. 

I дивизион составляют Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Сербия и Узбекистан. 

II дивизион составляют Абхазия, Вьетнам, Катар, Лаос, Мьянма, Республика Конго, Таджикистан и Южная Осетия.

Чемпионат мира по танковому биатлону 2021 

Чемпионат мира по танковому биатлону 2021 года проходил с 22 августа по 5 сентября на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках VII Армейских Международных Игр «АрМИ-2021».

Команды-участники вновь разделены на два дивизиона. 

I дивизион - Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам,  Казахстан, Китай, Монголия,  Россия, Сербия, Сирия и Узбекистан. 

II дивизион - Абхазия, Катар, Киргизия, Лаос, Мьянма, Таджикистан, Южная Осетия и дебютант - Мали.

Чемпионом мира 2021 вновь стала команда России, Китай - второй, Казахстан - на третьем месте. Команда Сирии, занявшая последнее место в Первом дивизионе, в следующем году будет выступать во Втором дивизионе.

Во Втором дивизионе первое место заняла команда Киргизии, которая в следующем году вернётся в Первый дивизион. На втором месте Таджикистан, третья - команда Мьянмы.

Чемпионат мира по танковому биатлону 2022 

Чемпионат мира по танковому биатлону 2022 года проходит с 13 августа по 27 августа на учебно-тактическом комплексе "Алабино"  в рамках VIII Армейских международных игр. 
В состязании принимают участие команды из 21 страны - Азербайджана, Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мали, Мьянмы, России, Сирии, Судана, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Традиционно на своей технике выступает Белоруссия (на Т-72БМЭ, белорусский вариант модернизации танка) и Китай (на TYPE-96B).  На чемпионат вернулись команды Армении, Ирана, Зимбабве и Судана. Команда из Мали вновь выставила один экипаж. А команды Сербии и Катара отказались от участия в этом году.

Команды-участники разделены на два дивизиона.

I дивизион - Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан.

II дивизион - Абхазия, Армения, Иран, Зимбабве, Лаос, Мали, Мьянма, Сирия, Судан, Таджикистан и Южная Осетия.

См. также 
 Танковый биатлон

Примечания 

Чемпионаты мира по танковому биатлону